44-й Венецианский международный кинофестиваль проходил в Венеции, Италия, с 29 августа по 9 сентября, 1987 года.

Жюри 
 Ирен Папас (председатель жюри, Греция)
 Сабин Азема (Франция),
 Джон Бэйли (США),
 Аня Брайен (Норвегия),
 Беатрис Гуидо (Аргентина),
 Карло Лиццани (Италия),
 Карой Макк (Венгрия),
 Сергей Соловьёв (СССР),
 Витторио Стораро (Италия),
 Ана Каролина (Бразилия),
 Майкл Йорк (Великобритания),
 Регина Циглер (ГДР).

Фильмы в конкурсе 
 Суррогатная мать, режиссёр Им Квон Тхэк
 До свидания, дети, режиссёр Луи Маль
 Морис, режиссёр Джеймс Айвори
 Парень из Калабрии, режиссёр Луиджи Коменчини
 Очки в золотой оправе, режиссёр Джулиано Монтальдо
 Да здравствует синьора!, режиссёр Эрманно Ольми
 Желаемой, режиссёр Паолу Роша
 Божественные слова, режиссёр Хосе Луис Гарсиа Санчес
 Гиг-гип-ура!, режиссёр Челль Греде
 Призрачная долина, режиссёр Ален Таннер
 Если бы солнце не всходило, режиссёр Клод Горетта
 Родной отель, режиссёр Умер Кавур
 Сезон чудовищ, режиссёр Миклош Янчо
 Плюмбум, или Опасная игра, режиссёр Вадим Абдрашитов
 Игорный дом, режиссёр Дэвид Мэмет
 Сделано в Раю, режиссёр Алан Рудольф
 The Tale of Ruby Rose, режиссёр Роджер Скоулс
 Le sourd dans la ville, режиссёр Мирей Данзеро
 Comédie!, режиссёр Жак Дуайон
 Quartiere, режиссёр Сильвано Агости
 Al rajol al mohajab, режиссёр Марун Багдади
 Marusa no onna, режиссёр Дзюдзо Итами
 Oridathu, режиссёр Говиндан Аравиндан

Награды 
 Золотой лев: До свидания, дети, режиссёр Луи Маль
 Серебряный лев:
 Морис, режиссёр Джеймс Айвори
 Да здравствует синьора!, режиссёр Эрманно Ольми
 Особый приз жюри: Гиг-гип-ура!, режиссёр Челль Греде
 Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль: Джеймс Уилби и Хью Грант — Морис, режиссёр Джеймс Айвори
 Кубок Вольпи за лучшую женскую роль: Канг Су Ен — Суррогатная мать
 Золотой лев за вклад в мировой кинематограф: Луиджи Коменчини и Джозеф Лео Манкевич
Золотые Озеллы:
 Золотые Озеллы за лучший оригинальный сценарий - Игорный дом, сценарист Дэвид Мэмет
 Золотые Озеллы за лучшую работу оператора - Гиг-гип-ура!, режиссёр Стан Хольмберг
 Золотые Озеллы за лучшую музыку - Морис, Ричард Роббинс)
 Золотые Озеллы за лучшие декорации и костюмы  - Очки в золотой оправе, Нана Чекки и Лучано Риччери
Почётное упоминание:
 Сезон чудовищ (Миклош Янчо)
Золотая медаль президента Сената:
Плюмбум, или Опасная игра, Вадим Абдрашитов
Золотой лев за вклад в мировой кинематограф:
Луиджи Коменчини и Джозеф Лео Манкевич
Golden Ciak
Лучший фильм - Игорный дом, (Дэвид Мэмет)
Лучший актёр - Мужчина в вуали, (Бернар Жиродо)
Лучшая актриса - Сделано в Раю, (Келли МакГиллис)
Special Golden Ciak
До свидания, дети, Луи Маль
Высшая правительственная награда в Италии
Мориц Де Хадельн 
Приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ):
Взломщик, Эмер Кавур
Да здравствует синьора!, Эрманно Ольми
Взломщик, Валерий Огородников
Приз Международной Католической организации в области кино (OCIC):
До свидания, дети, Луи Маль
Приз Международной Католической организации в области кино - почётное упоминание - Глухой в городе, (Мирей Данзеро)
Награда UNICEF:
До свидания, дети, Луи Маль
Награда UNESCO:
Корм для дракона, Ян Шутте
Кубок Пазинетти
Лучший фильм - Игорный дом, Дэвид Мэмет
Лучший актёр - Парень из Калабрии, Джан Мария Волонте
Лучшая актриса - The Tale of Ruby Rose, Melita Jurisic)
Награда Пьетро Биянчи:
Дино Ризи
Elvira Notari Prize
The Tale of Ruby Rose, (Роджер Скоулс)
Sergio Trasatti Award
До свидания, дети, Луи Маль
Cinecritica Award
Корм для дракона, Ян Шутте
Игорный дом, Дэвид Мэмет
Award of the Society for Psychology
Да здравствует синьора!, Эрманно Ольми

Библиография 
 Edoardo Pittalis — Roberto Pugliese, Bella di Notte — Август 1996 года
 L’Europeo, Cinema in Laguna, Сентябрь 2008 года

Примечание

Ссылки 
 44-й Венецианский кинофестиваль 
 Официальный сайт кинофестиваля в Венеции

Август 1987 года
Сентябрь 1987 года
1987 год в Италии
Кинофестивали 1987 года